Villa San José de Vinchina, een plaats in de Argentijnse provincie La Rioja
Vinchina (departement), een departement van de Argentijnse provincie La Rioja